Deir ez-Zor Airport (arabiska: مطار دير الزور, franska: Aéroport de Deir ez-Zor) är en flygplats i Syrien.   Den ligger i provinsen Dayr az-Zawr, i den östra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Damaskus. Deir ez-Zor Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Deir ez-Zor Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Deir ez-Zor Airport. Runt Deir ez-Zor Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Dayr az-Zawr,  kilometer nordväst om Deir ez-Zor Airport.

Trakten runt Deir ez-Zor Airport består till största delen av jordbruksmark.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Syrien